Чокрак - джерело в перекладі з кримсько-татарської.
 Чокрак () — село в Румунії у повіті Прахова;
 Чокрак — назва села Родники Білогірського району Автономної Республіки Крим до 1945 року;
 Чокрак — назва села Стрілкове Генічеського району Херсонської області до 1945 року;
 Чокрак — річка в Україні, в межах Приморського та Бердянського районів Запорізької області;
 Чокрак — мала річка в Україні, в межах Чернігівського району Запорізької області;
 Бегим-Чокрак (або Бегим Чокрак або Бегім-Чокрак) — річка в Україні, в межах Чернігівського, Токмацького районів Запорізької області;
 Ак-Чокрак — джерело на південному схилі гори Чамни-Бурун за 4,5 км від села Малий Маяк;
 Ак-Чокрак-Богаз, Кавалі-Богаз, Ховалих-Богаз — стежка на Бабуган-Яйлу виходить до сідловини Дипло.

Див. також 
 Чокрацьке озеро